Iwan Stojanow (ur. 1969) – bułgarski lekkoatleta, skoczek w dal, uczestnik MŚ 1991
 Iwan Stojanow (ur. 1949) – bułgarski piłkarz, obrońca, reprezentant Bułgarii, uczestnik MŚ 1974
 Iwan Stojanow (ur. 1983) – bułgarski piłkarz, pomocnik, reprezentant Bułgarii